.357 (0.357; 0,357) может означать:
 .357 — английский короткометражный фильм 2005 года;
 .357 Magnum — патрон для револьверов;
 .357 SIG — патрон для пистолетов.
 .357ст УК РФ - статья за геноцид.